Лайба:

 лайба — вид човна.
 лайба — місцева назва велосипеда.